Thom ima več pomenov.

Priimek 
Thom je priimek več znanih osebnosti. Je škotskega izvora.
 Alexander Thom (1894—1985), škotski inženir in arheoastronom.
 Andreas Thom (1884—1943), avstrijski pisatelj.
 Andreas Thom (*1965), nemški nogometaš in trener.
 Bill Thom (*1937), ameriški igralec baseballa.
 Bing Thom (*1940), kanadski arhitekt in urbanistični oblikovalec.
 Bob Thom (1917—2008), britanski kolesar in kolesarski delavec.
 Cameron Erskine Thom (1825—1915), ameriški politik, pravnik in častnik.
 Cristy Thom (*1971), ameriška manekenka, fotomodel, igralka in umetnica.
 Eitelfriedrich Thom (1933—1993), nemški dirigent in muzikolog.
 Ernst Thom (1713—1773), nemški literatni zgodovinar, retorik, etnolog in ekonom.
 Gerard Thom (okoli 1040—1120), ustanovitelj samostanskega reda hospitalcev.
 James Alexander Thom (*1933), ameriški pisatelj.
 James Crawford Thom (1835—1898), ameriški slikar.
 John Nichols Thom (1799—1838), angleški samooklicani mesija.
 Karl Thom (1900—1935), nemški evangelistični duhovnik in škof.
 Linda Thom (*1943), kanadska strelka, olimpionka.
 Margaret Thom, kanadska političarka.
 Michael von Thom
 Norbert Thom (*1946), nemški ekonomist.
 Peter Thom (1935—2005), nemški igralec in sinhroni govorec.
 Randy Thom, ameriški tonski oblikovalec in tonski tehnik.
 Robert Thom (1915—1979), ameriški ilustrator, slikar in zgodovinar.
 Robert Thom (1774—1847), škotski gradbeni inženir.
 Robert Absalom Thom (1873—1955), škotski strojni inženir.
 Ronald Thom (1923—1986), kanadski arhitekt.
 René Thom (1923—2002), francoski matematik.
 Sandi Thom (*1981), škotska kantavtorica in multiinstrumentalistka.
 Sven van Thom (*1977), nemški kitarist in pop glasbenik.
 Walter Thom
 William Thom (1799—1848), škotski pesnik.
 William Richard Thom (1885—1960), ameriški pravnik in politik.

Thom je tudi osebno ime, različica okrajšave »Tom« za ime »Thomas«.

Glej tudi 
 Thoma